Cemetery (cimetière en anglais), ou cemetary, peut faire référence à :

, un album de Deja Voodoo
Cemetery (1997), une chanson de Silverchair
 (2011), chanson de Charlie Simpson
 (2018), chanson de Missy Higgins
, un groupe suédois de musique métal
Cemetery Reach, une partie du fleuve Brisbane au Queensland, Australie